Out of Line steht für:

 Out of Line (Label), Independent-Label
 Out of Line , Originaltitel des US-amerikanischen Films Neben der Spur (2001) von Johanna Demetrakas